Catamarca kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 San Fernando del Valle de Catamarca, provinshuvudstad, 
 Catamarca (provins),